Kerkhofs ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kerkhofs (1924–2015), belgischer Religionssoziologe
 Louis-Joseph Kerkhofs (1878–1962), belgischer Geistlicher, Bischof von Lüttich

Siehe auch:
 Kerkhoffs
 Kerkhof, Familienname